Анри де Жуанвиль, Генрих V де Водемон (, ; 1327—1365) — сеньор де Жуанвиль с 1343, граф Водемона (Генрих V) с 1348. Последний представитель прямой мужской линии Жуанвилей.

Сын Ансо де Жуанвиля, сира де Жуанвиль, и его второй жены Маргариты де Водемон, дочери графа Водемона Генриха III.

Биография 
После смерти отца унаследовал сеньорию Жуанвиль, после смерти деда с материнской стороны — графство Водемон.

В 1342—1365 сенешаль Шампани. В 1356 г. участвовал в битве при Пуатье и попал в плен. Освобождён за выкуп.

В 1358 г. руководил подавлением Жакерии в Шампани.

Анри де Жуанвиль с 1347 г. был женат на Марии де Люксембург, дочери Жана Люксембургского, графа Линьи. Дети:
 Маргарита (1354—1418), графиня Водемона, сеньора Жуанвиля и Удана;
 Аликс (ум. 1413), с 1373 жена Тибо VII (1361—1396), сеньора Нёвшатель-ан-Бургонь.
 двое сыновей умерли в детском возрасте.

Примечания

Литература 
 Arnaud Baudin, Emblématique et pouvoir en Champagne, Dominique Guéniot, Langres, 2012, p559.
 Michel François, Histoire des comtes et du comté de Vaudémont des origines à 1473, Nancy, Imprimeries A. Humblot et Cie, 1935, 459 p.

Ссылки 
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/chamdampjo.htm#MargueriteJoinvilledied1417

Жуанвили
Участники битвы при Пуатье (1356)